To je seznam 118 kemijskih elementov, ki so bili identificirani do leta 2021. Kemijski element, ki ga pogosto preprosto imenujemo element, je vrsta atomov, ki imajo vsi v svojih atomskih jedrih enako število protonov.

Seznam

Glej tudi 

 periodni sistem elementov
 seznam elementov po znaku
 abecedni seznam elementov

Sklici 

Atomsko število